Martins da Silva ist der Familienname folgender Personen:

 Jorge Manuel Martins da Silva (* 1954), portugiesischer Fußballtorhüter, siehe Jorge Martins
 José Martins da Silva (1936–2015), brasilianischer Ordensgeistlicher, Erzbischof von Porto Velho
 Rui Sousa Martins da Silva (* 1993), portugiesischer Handballspieler, siehe Rui Silva (Handballspieler)

Siehe auch:
 da Silva Martins